Реставра́ция ( «восстановление»):
 
 Реставрация — восстановление, ремонт. Слово «реставрация» применяется по отношению к реликвиям, предметам старины, архитектурным сооружениям и т. д. ср. .

 Реставрация (политика) — восстановление существовавшего ранее общественного строя:
 Реставрация Стюартов
 Реставрация Бурбонов во Франции
 Реставрация Бурбонов в Испании
Реставрация Мэйдзи
Реставрация в Швейцарии

 Произведения искусства:
 «Реставрация» («Доброе утро, господин Фидельман») — израильский кинофильм-драма 2011 года.

 Спортивные клубы:
 «Реставрация» — российский любительский футбольный клуб из города Красноярска, существовавший в 2011—2015 годах.
 «Рассвет-Реставрация» — название футбольного клуба «Рассвет» из города Красноярска в 2016—2017 годах.

См. также 
 Ресторация